Palanjek je lahko:
 Palanjek Pokupski (Hrvaška)
 Palanjek (Hrvaška)